Cese ima više značenja:
 Cese, Ascoli Piceno
 Cese, Caserta
 Cese, Chieti
 Cese, Frosinone
 Cese, Isernia
 Cese, L'Aquila
 Cese, Perugia
 Cese, Rieti